Blackheath (Londen), een wijk in Londen
Blackheath (Surrey), een plaats in Engeland
Blackheath (West Midlands), een plaats in Engeland
Blackheath (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in Nieuw-Zuid-Wales , Australië
Black Heath (Virginia), een Amerikaanse plaats
Blackheath (Johannesburg), een voorstad van Johannesburg, Zuid-Afrika